Mirandola ima više značenja:
 Mirandola, Bologna
 Mirandola, Brescia
 Mirandola, Firenze
 Mirandola, Modena
 Mirandola, Piacenza